Hirono – città giapponese della prefettura di Fukushima
Hirono – città giapponese della prefettura di Iwate